Phalaenopsis Sally Lowrey — грекс семейства . 

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан путём скрещивания Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana (Linden) Rolfe 1905 (впоследствии включён в синонимию Phalaenopsis amabilis), Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis equestris и Phalaenopsis sanderiana.

Зарегистрирован Oscar Kirsch в 1954 году на Гавайях.

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Sally Lowrey